Ареал искусства (Kunstareal, «Кунстареал») — музейный квартал в районе Максфорштадт в Мюнхене.

Музеи 
 Старая пинакотека — европейская живопись XIII—XVIII вв.
 Новая пинакотека — европейская живопись и скульптура XVIII—XIX вв.
 Пинакотека современности — мировая живопись, скульптура и фотография XX и XXI вв.; коллекция произведений дизайна, графики и архитектуры
 Дворец Дюркхайм — Центр распространения искусства
 Турецкие ворота — площадка для художественных выставок
 Музей Брандхорста — частная коллекция современной живописи
 Глиптотека (Мюнхен) — древнегреческая, римская и этрусская скульптура
 Государственное античное собрание (древнегреческие, римские и этрусские вазы, ювелирное искусство и искусство малых форм)
 Городская галерея в доме Ленбаха — старая мюнхенская живопись, «Синий всадник» и «Новая вещественность», мировая живопись и скульптура ХХ и XXI вв.
 Государственное графическое собрание (Мюнхен) — мировая графика от Ренессанса до современности
 Музей копий классической скульптуры.

Ссылки 
 Ареал искусства

Музеи Мюнхена
Архитектура Мюнхена
Художественные музеи Германии